Ла Невада има више значења:

 Ла Невада, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Невада (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику